Emergence puede hacer referencia a:

Literatura 
 Emergence (novela de Palmer), novela de ciencia ficción de 1984 de David R. Palmer
 Emergence (novela de Birmingham), novela de 2015 de John Birmingham
 Emergence (novela de C. J. Cherryh), novela de ciencia ficción de 2018 de C. J. Cherryh
 Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software, libro de 2001 de Steven Berlin Johnson
 Emergence: Labeled Autistic, libro de 1986 de Temple Grandin
 Emergence, libro de ciencia ficción de Ray Hammond
 Metamorphosis (manga) (también conocido como Emergence), manga pornográfico de 2016

Música 
 Emergence (álbum de Whit Dickey), 2009
 Émergence (álbum de Natasha St-Pier), 1996
 Emergence, álbum de 1992 de R.  Carlos Nakai
 Emergence (álbum de Miroslav Vitous), 1985
 Emergence (álbum de Neil Sedaka), 1971
 Emergence: The Music of TNA Wrestling, álbum de estudio de TNA Wrestling

Otros 
 Emergence (Star Trek: The Next Generation), episodio de 1994 de Star Trek: The Next Generation
 Emergence International, comunidad mundial de científicos cristianos
 El proceso de retorno a la función fisiológica inicial de todos los sistemas de órganos después del cese de anestesia general
 Emergence (serie de televisión), serie de drama estadounidense de 2019

Véase también 
 Emergencia (desambiguación)
 Emergente
 Emergentismo, acercamiento a la filosofía de sistemas complejos